Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 121001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 grudnia 1998 do 30 marca 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

121001-121100

121101-121200

121201-121300

121301-121400

121401-121500

121501-121600

121601-121700

121701-121800

121801-121900

121901-122000

Przypisy 

Lista planetoid 121001-122000